The Addams Family  o la Família Addams , còmics creats pel dibuixant estatunidenc Charles Addams 
 The Addams Family  o La família Addams , pel·lícula estatunidenca de comèdia i terror de 1991
 The Addams Family (musical), musical amb cançons d'Andrew Lippa i llibret de Marshall
 The Addams Family (Game Boy), videojoc de plataformes i acció llançat per a Game Boy, Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, Game Gear, Genesis, NES, SNES, i ZX Spectrum 
 The Addams Family: Pugsley's Scavenger Hunt, videojoc llançat per Ocean el 1993 basat en la segona part de la saga Família Addams